Inas peut faire référence à :
Inas ou Ines, prénom féminin arabe signifiant « sympathique » ou « généreuse » ;
InAs, abréviation de l'arséniure d'indium, semi-conducteur composé d'arsenic et d'indium.